Dit is een lijst van planetoïden 44301-44400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44301) - || 1998 QM96|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (44302) - || 1998 QQ99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (44303) - || 1998 QA101|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (44304) - || 1998 QD102|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (44305) - || 1998 QK102|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (44306) - || 1998 QC104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (44307) - || 1998 QH105|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (44308) - || 1998 RG || 1 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (44309) - || 1998 RT || 9 september 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (44310) - || 1998 RU1|| 14 september 1998 || CSS
|-
| (44311) - || 1998 RP6|| 15 september 1998 || LONEOS
|-
| (44312) - || 1998 RC8|| 12 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44313) - || 1998 RV12|| 14 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44314) - || 1998 RV15|| 4 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44315) - || 1998 RG16|| 14 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44316) - || 1998 RN22|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44317) - || 1998 RC23|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44318) - || 1998 RK24|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44319) - || 1998 RR29|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44320) - || 1998 RJ31|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44321) - || 1998 RY42|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44322) - || 1998 RZ42|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44323) - || 1998 RT44|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44324) - || 1998 RA45|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44325) - || 1998 RU45|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44326) - || 1998 RM47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44327) - || 1998 RC48|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44328) - || 1998 RC55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44329) - || 1998 RN58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44330) - || 1998 RV58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44331) - || 1998 RW58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44332) - || 1998 RU60|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44333) - || 1998 RB63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44334) - || 1998 RO63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44335) - || 1998 RU63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44336) - || 1998 RE64|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44337) - || 1998 RE65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44338) - || 1998 RM65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44339) - || 1998 RV65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44340) - || 1998 RH66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44341) - || 1998 RX66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44342) - || 1998 RJ67|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44343) - || 1998 RS67|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44344) - || 1998 RN68|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44345) - || 1998 RO73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44346) - || 1998 RC74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44347) - || 1998 RV74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44348) - || 1998 RZ76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44349) - || 1998 RN77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44350) - || 1998 RY78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44351) - || 1998 RA79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44352) - || 1998 RY79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (44353) - || 1998 SB1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (44354) - || 1998 SS2|| 16 september 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (44355) - || 1998 ST2|| 18 september 1998 || V. S. Casulli
|-
| (44356) - || 1998 SL7|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44357) - || 1998 SS8|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44358) - || 1998 SX8|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44359) - || 1998 SM9|| 17 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44360) - || 1998 SK10|| 18 september 1998 || ODAS
|-
| (44361) - || 1998 SG13|| 21 september 1998 || ODAS
|-
| (44362) - || 1998 SM14|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (44363) - || 1998 SS19|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44364) - || 1998 SA22|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (44365) - || 1998 SO22|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (44366) - || 1998 SQ23|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (44367) - || 1998 SE25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (44368) Andreafrigo || 1998 SR26|| 23 september 1998 || Stroncone
|-
| (44369) - || 1998 SX32|| 23 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44370) - || 1998 SK35|| 27 september 1998 || W. R. Cooney Jr., K. Wefel
|-
| (44371) - || 1998 SR37|| 21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44372) - || 1998 SZ37|| 23 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44373) - || 1998 SU42|| 17 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44374) - || 1998 SY42|| 20 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44375) - || 1998 SG46|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44376) - || 1998 SJ48|| 27 september 1998 || Spacewatch
|-
| (44377) - || 1998 SD54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (44378) - || 1998 SC56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (44379) - || 1998 SH56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (44380) - || 1998 SS56|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (44381) - || 1998 SV56|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (44382) - || 1998 SA59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (44383) - || 1998 SL60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (44384) - || 1998 SJ61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (44385) - || 1998 SR61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (44386) - || 1998 SV61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (44387) - || 1998 ST62|| 25 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44388) - || 1998 SK63|| 27 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44389) - || 1998 SO63|| 29 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44390) - || 1998 ST63|| 29 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (44391) - || 1998 SH64|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (44392) - || 1998 SY65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (44393) - || 1998 SJ66|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (44394) - || 1998 ST66|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (44395) - || 1998 SE68|| 19 september 1998 || LINEAR
|-
| (44396) - || 1998 SF68|| 19 september 1998 || LINEAR
|-
| (44397) - || 1998 SG71|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (44398) - || 1998 SD75|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (44399) - || 1998 SZ84|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (44400) - || 1998 ST97|| 26 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten